Melanopleurus är ett släkte av insekter. Melanopleurus ingår i familjen fröskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fröskinnbaggar
Melanopleurus